

Geografia 
 Lorentz – fiume della Nuova Guinea

Persone 
 Friedrich Lorentz (1870-1937) – storico tedesco
 Hendrik Lorentz (1853-1928) – fisico olandese
 Hendrikus Albertus Lorentz (1871-1944) – esploratore olandese
 Pare Lorentz (1905-1992) – regista statunitense

Pagine correlate 
Lorenz